Astronomica – poema didascalico in lingua latina di Marco Manilio;
Astronomica – album della band statunitense Crimson Glory.